Александр Васильевич Мазаев:
 Мазаев, Александр Васильевич (1894—1976) — советский астроном.
 Мазаев, Александр Васильевич (1904—1962) — советский государственный деятель.